На 1 января 1948 года Татарская АССР делилась в административном плане на 70 районов и 3 города республиканского подчинения:

См. также 
 История АТД Татарстана

Ссылки 
 Татарская АССР: Административно-территориальное деление на 1 января 1948 года/ Сост.: Г. С. Губайдуллин. — Казань: Татгосиздат, 1948. — 220 с.

Административно-территориальное деление Татарской АССР